večer, doba dana
Večer (dnevni list, Zagreb), hrvatski dnevni list
Večer (dnevni list, Maribor), slovenski dnevni list